Унион Кампесина има више значења:

 Унион Кампесина (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Кампесина (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Кампесина (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику